

Patronyme 

 Ellwood Madill (1915-1999), homme politique canadien en Ontario
 Henry John Madill (1829-1899), un avocat et officier américain de l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession ;
  (né en 1965), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Luke Madill (né en 1980), coureur cycliste australien ;
 Mike Madill (né en 1982), un joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Madill, ville américaine, siège du comté de Marshall, dans l’État de l’Oklahoma.